Гіббз також Гіббс (, зазвичай вимовляється як [gibz]) — англійське патронімічне прізвище, пов'язане із скороченим особовим іменем Гіб(б) (), і розглядається як скорочений варіант у значенні —  («син Гілберта»).

Відомі носії 
 Беррі Гіббс (;  1948) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Джеймс Гіббс:
 Джеймс Гіббс (; 1682—1754) — британський архітектор.
 Джеймс Едвард Аллен Гіббс (; 1829—1902) — фермер, винахідник та бізнесмен.
 Джені Лу Гіббз (; 1933—2010) — американська серійна вбивця.
 Джозая Віллард Ґіббз (; 1839—1903) — американський математик та фізик.
 Джон Діксон Гіббс (; 1834—1912) — британський інженер і фінансист.
 Кірен Гіббз (;  1989) — англійський футболіст, захисник.
 Ліліан Сюзет Гіббс (; 1870—1925) — англійська вчена-ботанік, працювала у Британському музеї в Лондоні.
 Лоїс Гіббс (;  1951) — американська екологічна активістка.
 Лорен Гіббс (;  1983) — американська бобслеїстка, олімпійська медалістка (2018).
 Марла Гіббс (, уроджена — Маргарет Тереза Бредлі, ,  1931) — американська акторка, співачка, сценарист і телевізійний продюсер.
  (; 1877—1969) — австралійська дитяча письменниця, ілюстраторка і художниця-мутиплікатор.
 Ненсі Гіббс (;  1960) — американська журналістка, головний редактор журналу Time (2013—2017).
 Ніколь Гіббс (;  1993) — колишня американська професійна тенісистка.
 Ріді Ґіббз (;  1947) — американська акторка театру, кіно та телебачення.
 Роберт Гібс:
 Роберт Гіббс (;  1971) — прес-секретар Білого дому з 20 січня 2009 до 11 лютого 2011.
 Роберт Гіббс (; 1860—1941) — американський актор театру та кіно.
  (;  1967) — американський актор.

Примітки 

Патронімічні прізвища